Patos de Minas (gemeente), gemeente en stad in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Patos de Minas (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais